Драфт НХЛ 1996 проходил в Сент-Луисе 22 июня 1996 года. Всего был задрафтован 241 хоккеист.

1 Раунд

2 Раунд

Известные игроки, выбранные в последующих раундах

Ссылки 
 Драфт НХЛ 1996 на hockeydb.com

Драфты НХЛ
НХЛ в 1996